V soubojích 26. ročníku Slovenské fotbalové divize 1990/91 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo celkem 62 týmů rozdělených po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Kompletní výsledky a tabulka bratislavské skupiny nejsou známy.

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Új Szó (červen 1991) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1990
Fotbal na Slovensku v roce 1991